Ива́н Мстисла́вский:
 Мстиславский, Иван Фёдорович (? — 1586) — русский военачальник, князь, боярин и воевода.
 Мстиславский, Иван Юрьевич (? — около 1490) — удельный князь Мстиславский, наместник Минский и Витебский.